Koning Arthur, een mythische Britse koning
 King Arthur, or the British Worthy, een semiopera van Henry Purcell
 King Arthur (Britten), muziek van Benjamin Britten bij een radiovertelling over Koning Arthur
 King Arthur (2004), een Brits-Amerikaanse film
 King Arthur (album), de soundtrack van bovenstaande film
 King Arthur: Legend of the Sword, een film uit 2017
 King (rapper), een lid van de Nederlandse formatie Osdorp Posse
 King Arthur (spel), een gezelschapsspel
 King Arthur (computerspel), een videospel uit 2004